San José de la Luz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José de la Luz, Nuevo León, Doctor Arroyo, 
 San José de la Luz, Guanajuato, San Felipe, 

Robotskapade Mexikoförgreningar